Fadderbarn kan syfta på:

 Fadderbarn (kristen) – inom barndöpande kristna kyrkor ett barn som har en fadder
 Fadderbarn (välgörenhet) – barn i tredje världen som får hjälpbidrag

Se även
 Fadder (olika betydelser)